Leer (stof), materiaal gemaakt van de huid van dieren
 Leer (stad), stad in de Duitse deelstaat Nedersaksen
 Doctrine, leer of verzameling leerstellingen
 Theorie, geheel van denkbeelden, hypothesen en verklaringen
 Vakgebied
 Ladder
 in het bijzonder een trapleer (verplaatsbare trap); zie Keukentrap

Plaatsen:
 Leer (stad), stad in de streek Oost-Friesland in de Duitse deelstaat Nedersaksen
 Landkreis Leer, district (Landkreis) in de Duitse deelstaat Nedersaksen
 Leer, een dorp in de gemeente Horstmar in het Duitse Münsterland, deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Leer (Indonesië), dorp in Indonesië

Personen:
 Maria Leer (1788-1866), een van de leiders van de Christelijke Broedergemeente

Zie ook 
 Leren
 Van Leer (doorverwijspagina)
 Van der Leer (doorverwijspagina)